Aladdin (ibland – mindre korrekt – stavat Alladin) eller Aladin  kan ha flera betydelser:
 Aladdin – en sagofigur.
 Aladdin (artist) – en svensk DJ och producent inom psytrance och fullon.
 Aladdin (choklad) – en godissort.
 Aladdin (film, 1992) – en animerad film från 1992 av Disney.
 Aladdin (film, 2019) – en amerikansk familjefilm från 2019 av Disney.
 Aladdin (opera) – en opera från 1941 av Kurt Atterberg.
 Aladdin (opera av Horneman) – en opera från 1888 av C.F.E. Horneman.
 Aladdin (TV-serie) – en animerad TV-serie från  1994–1995 av Disney.
 Aladdin Sane – ett musikalbum från 1973 av David Bowie.
 Disney's Aladdin (datorspel) – en serie plattformsspel från 1993.
 Aladin (släkt) – en nordrysk familj

Geografi

Kanada 

 Lac Aladin (sjö i Kanada, Saguenay/Lac-Saint-Jean), Québec, 
 Lac Aladin (sjö i Kanada, Côte-Nord), Québec,

USA 

 Aladdin, Wyoming – ort i Crook County, Wyoming